

Geografia

Nowa Zelandia 
 Wellington – stolica Nowej Zelandii
 Wellington – region Nowej Zelandii
 Uskok Wellington – uskok tektoniczny w Nowej Zelandii

Australia 
 Wellington – miasto w stanie Nowa Południowa Walia
 Wellington – miasto w stanie Australia Południowa
 Wellington – miasto w stanie Wiktoria

Wielka Brytania 
 Wellington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Wellington – miejscowość  w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Wellington – miasto  w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Wellington – miasto w Anglii, w hrabstwie Somerset

Stany Zjednoczone 
Miejscowości:
 Wellington – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Larimer
 Wellington – wieś w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach
 Wellington – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Wellington – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Wellington – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Wellington – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Wellington – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Wellington – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Wellington – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collingsworth
 Wellington – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Carbon
 Wellington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
Gminy:
 Wellington (ang. Wellington Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Wellington (ang. Wellington Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Wellington (ang. Wellington Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alpena
 Wellington (ang. Wellington Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Wellington (ang. Wellington Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Wellington (ang. Wellington Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Wellington (ang. Wellington Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Wellington (ang. Wellington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe

Reszta świata 
 Wellington – miasto w Południowej Afryce
 Wellington – jednostka samorządowa w Kanadzie, na Wyspie Księcia Edwarda
 Wellington – wyspa należąca do Chile

Inne 
 książę Wellington – brytyjski tytuł arystokratyczny (najbardziej znany: Arthur Wellesley, książę Wellington)
 Vickers Wellington – brytyjski samolot bombowy
 Wellington – węgierska grupa muzyczna
 Wellington – postać w książce Marka Haddona – Dziwny przypadek psa nocną porą
 Wellington Luís de Sousa – brazylijski piłkarz grający w TSG 1899 Hoffenheim